Немецкие подводные лодки
U-68 (1915)
U-68 (1940)